El Puig d'en Trilles és una muntanya de 276,1 metres del límit dels termes comunals dels Banys d'Arles i Palaldà i de Reiners, tots dos de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

Es troba a la part nord-oest del terme, però a la dreta del Tec, al sud-est de l'Estanyol, en terme dels Banys d'Arles i Palaldà, al sud-oest del Camp Roig i al nord-oest del Mas del Collet, tots dos en terme de Reiners. El Còrrec de les Boixedes discorre als peus del Puig de les Trilles, pel seu costat de llevant.

Referències 

Muntanyes dels Banys d'Arles i Palaldà
Muntanyes de Reiners